Résultats détaillés du tournoi de tennis d'Estoril qui se déroule du 3 au .

Primes et points 

 Les barèmes ont changé depuis 2009

Faits marquants 

 Gaël Monfils et Ivan Ljubičić déclarent forfait quelques heures avant leur entrée en lice.

 Le jour des demi-finales, la pluie fait son apparition, reportant les matchs de Roger Federer face à Albert Montañés et de Guillermo García-López face à Frederico Gil.

 Frederico Gil devient le premier Portugais à atteindre la finale d'un tournoi ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril

Lien externe

Notes et références 

Estoril
ATP 2010
Sport au Portugal en 2010
Tennis en mai 2010